Abadia, monestir cristià dirigit per un abat.
 Arquitectura:
 Casa Abadia d'Ares del Maestrat, edifici de l'Alt Maestrat.
 Casa Abadia de Catí, edifici de l'Alt Maestrat.
 Casa de l'Abadia, edifici d'Alcover.
 Çò des de Abadia, casa de Vielha e Mijaran.
 Torre de l'Abadia, edifici a Vila-seca.
 Art:
 Abadia en la roureda, quadre de 1809.
 Biografies:
 Juan de la Abadía el Vell (), pintor aragonès.
 Antonio Abadía (? - 1791), prevere i compositor espanyol.
 Francesc Xavier Abadia i Como (~1774 - ~1835), general espanyol.
 Miguel Abadía Méndez (1867 - 1947),a dvocat, humanista, polític, escriptor i periodista colombià.
 Jesús Lalinde Abadia (1920 - 2007), historiador espanyol.
 Leopoldo Abadía (1933), enginyer i divulgador d'economia.
 Miscel·lània:
 L'abadia del crim, videojoc de 1988.